Böser Wolf steht für:

 Grand méchant loup – Böser Wolf, ein journalistisches Projekt (ab 2000)
 Böser Wolf – Ein Taunuskrimi, deutscher Fernsehfilm (2016)